Voici une liste des présidents de la république du Malawi depuis la proclamation de la république en 1966 :

Malawi